League of Ireland (1925/1926) była 5. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Irlandii. W rozgrywkach brało udział 10 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Shamrock Rovers. Nowym mistrzem Irlandii został zespół Shelbourne. Tytuł króla strzelców zdobył Billy Farrell, który w barwach klubu Shamrock Rovers strzelił 24 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 League of Ireland Premier Division

Przypisy

Bibliografia 
 

1925 w Irlandii
1925 w piłce nożnej
1926 w Irlandii
1926 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii